Il doppio del Bet-at-home Cup Kitzbühel 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Daniele Bracciali e Santiago González erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questo torneo.

František Čermák e Julian Knowle hanno sconfitto in finale Dustin Brown e Paul Hanley per 7-64, 3-6, [12-10].

Teste di serie

  František Čermák /  Julian Knowle (campioni)
  Dustin Brown /  Paul Hanley (finale)

  Michael Kohlmann /  Florian Mayer (primo turno)
  Michail Elgin /  Frank Moser (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bet-at-home Cup Kitzbühel 2012
ATP World Tour 2012